Rust- en verzorgingstehuizen (in Vlaanderen), zie verzorgingshuis
 Resultaatverbeteringstoets, noodoplossing voor door coronavirus afgelaste centrale examens.
 Raad van toezicht, onder andere het toezichthoudende orgaan van stichtingen en verenigingen
 Chemin de fer Régional du Val-de-Travers, een voormalige regionale Zwitserse spoorwegmaatschappij
 RVT-bestand, een bestandstype met informatie over constructies, zie het programma Revit
 RVT (vereniging), Register Vastgoed Taxateurs, een Nederlandse branchevereniging
 Rost van Tonningen, een Nederlands patriciërsgeslacht